KnopILS è una versione di Knoppix, che ha come scopo quello di creare una distribuzione di Knoppix completamente in italiano. Il progetto KnopILS è terminato nel 2005.

Caratteristiche 
KnopILS è una Knoppix modificata con queste caratteristiche particolari:
 i pacchetti deb installati appartengono tutti al ramo free di Debian GNU/Linux
 le schermate di boot sono in italiano
 la tastiera predefinita è quella italiana
 la lingua predefinita è l'italiano
 quando possibile, sono presenti pacchetti localizzati
 modifiche minori

Voci correlate 
 Linux
 Debian
 LXDE
 Damn Small Linux
 Eduknoppix
 Quantian
 Knoppix
 Gnoppix

Collegamenti esterni 
 
 
 

Live CD